In het seizoen 2019/20 komt Raja Casablanca uit in de Botola Maroc Telecom, de Coupe du Trône, de Champions League en de Arab Club Champions Cup.Dankzij de tweede plaats in het vorige seizoen van de Botola Maroc Telecom stroomt Raja dit seizoen de voorronde van de CAF Champions League in.

Selectie 

Laatst bijgewerkt: 31 aug 2019

Wedstrijdverslagen

Vriendschappelijk 
 Wedstrijden

CAF Champions League

Coupe du Trône

Arab Club Championship

Resultaten

Punten per speelronde

Punten na speelronde

Stand na speelronde

Doelpunten per speelronde

Statistieken

Doelpuntenmakers

Assists 

Bijgewerkt t/m 24 aug 2019.

Transfers 

Raja Casablanca naar seizoen
Voetbalclub 2019/20